Sulser ist der Familienname folgender Personen:

 Cristian Sulser (Journalist) (1935–2001), Schweizer Journalist
 Cristian Sulser (Chris Sulser; * 1977), Schweizer Regisseur und Autor
 Claudio Sulser (* 1955), Schweizer Fußballspieler
 Emil Sulser (1878–1935), Schweizer Architekt
 Fridolin Sulser (1926–2016), schweizerisch-US-amerikanischer Pharmakologe
 Johannes Zellweger-Sulser (1695–1774), Schweizer Kaufmann, Textilunternehmer, Ratsherr, Landeshauptmann und Landammann
 Walther Sulser (1890–1983), Schweizer Architekt